Järnvägsolyckan i Kimstad kan syfta på:

Järnvägsolyckan i Kimstad 1939
Järnvägsolyckan i Kimstad 2010